El nombre Carlos Guzmán puede designar a varias personas:

 Carlos Guzmán Fonseca, futbolista mexicano.
 Carlos Guzmán-Böckler, abogado y sociólogo guatemalteco.
 Carlos Guzmán Bermúdez, músico costarricense.